Katin (Smolensk), poble de la província de Smolensk, a Rússia
 Katin (Irkutsk), poble de la província d'Irkutsk, a Rússia